Леко:
 Леко — изолированный язык в Южной Америке.

Фамилия:
Леко ():
 Леко, Виктор-Люсьен-Сюльпис (1831—1908) — французский кардинал.
 Леко, Джонатан (род. 1999) — английский футболист конголезского происхождения.
 Леко, Петер (род. 1979) — венгерский шахматист.
 Леко, Иван (род. 1978) — хорватский футболист.
 Леко, Йерко (род. 1980) — хорватский футболист.

См. также 
 Лекко (значения)